The Hollow steht für:

 Alpha Galates, eine Band, deren Gründungsname The Hollow ist
 Das Eulenhaus (Roman), Originaltitel The Hollow, einen Kriminalroman von Agatha Christie
 Das Eulenhaus (2004), die Verfilmung des Romans als Langfolge der zehnten Staffel der Fernsehserie Agatha Christie’s Poirot
 The Hollow – Die Rückkehr des kopflosen Reiters, ein US-amerikanischer Horrorfilm aus dem Jahr 2004 
 The Hollow – Mord in Mississippi, ein US-amerikanischer Film aus dem Jahr 2016
 The Hollow (Fernsehserie), Science-Fiction-Fernsehserie aus dem Jahr 2018